Depot Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Depot Creek (Davis River), Nebenfluss des Davis River (Oakover River) in Western Australia
 Depot Creek (Douglas River), Nebenfluss des Douglas River (Daly River) im Northern Territory
 Depot Creek (Wickham River), Nebenfluss des Wickham River im Northern Territory

in Neuseeland:
 Depot Creek (Haast River), Nebenfluss des Haast River im Mount-Aspiring-Nationalpark, Südinsel

in den Vereinigten Staaten und Kanada:
 Depot Creek (Vedder River), Nebenfluss des Vedder River in Washington und British Columbia